„Моспорт“ е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Боуманвил, Канада.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Всички стартове в историята на Формула 1

Основани в Канада през 1961 година
Автомобилни писти в Канада
Моспорт
Спорт в Онтарио